Gayle Mill
Marcus Gayle
Shaun Gayle
John Gayle (Alabama)
John Gayle (futebolista)
Desambiguações de sobrenomes